Daniel puede hacer referencia a:

 Daniel, nombre propio, cuyo femenino en español es Daniela;
 Daniel, profeta, autor y protagonista principal del Libro de Daniel;
 Libro de Daniel, libro bíblico del Tanaj y del Antiguo Testamento.

Lugares
 Daniel (Utah), localidad en EE. UU.
 Daniel (Wyoming), localidad en EE. UU.
 San Daniel, localidad de España.

Música

 	
 Daniel (canción), escrita por el británico Elton John en 1973.

Véase también 

 Daniela